Il singolare del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Stephanie Vogt che ha battuto in finale Marina Mel'nikova 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Dinah Pfizenmaier (semifinali)
 Mariana Duque-Marino (semifinali)
 Alizé Lim (secondo turno)
 Stephanie Vogt (Campionessa)

 Arantxa Rus (primo turno)
 María Irigoyen (quarti di finale)
 Melanie Klaffner (primo turno)
 Adriana Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014